Hilisimaetano (Lahusa), een plaats in Indonesië
Hilisimaetano (Maniamolo), een plaats in Indonesië